Infiniti () — японский автопроизводитель, принадлежащий японской компании Nissan Motor. Автомобили Infiniti официально продаются в США, Канаде, Мексике, странах Ближнего Востока, Республике Корее и Тайване, а с 2006 года в России, Казахстане и на Украине. С момента основания Infiniti в 1989 году продано более двух миллионов автомобилей, большей частью в США.

Компания INFINITI Motor Company со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония, осуществляет свою деятельность по всему миру, включая региональные офисы в Америке, Китае и INFINITI International Markets, базирующиеся в Дубае. Автомобили премиум-класса INFINITI собираются на производственных площадках в Японии, Северной Америке и Китае. Дизайн-студии бренда INFINITI расположены в Ацуги-Ши (недалеко от Иокогамы), Лондоне, Сан-Диего и Пекине.

Весь модельный ряд Infiniti создан на базе существующих моделей Nissan. В настоящее время большинство выпускаемых седанов, купе и кроссоверов построено на одной платформе — Nissan FM. Исключение составляют: внедорожник QX80, (созданный на платформе Nissan F-Alpha), хетчбэк Q30 и кроссовер QX30 (на платформе Mercedes-Benz A-класса третьего поколения), кроссовер QX60 (на платформе Nissan D).

История бренда 
Официально Infiniti стали продаваться в США 8 ноября 1989 года, когда состоялась презентация двух моделей в салонах 51 дилера. Однако проект Infiniti создавался еще в 1985 году, когда с целью разработки нового бренда высококачественных престижных автомобилей в компании Nissan была образована сверхсекретная группа Horizon Task Force.  В то время ведущие позиции на автомобильном рынке США (крупнейшем на тот момент) были заняты европейскими и американскими производителями. Поэтому компания Nissan решила начать все с чистого листа, создав новый люксовый бренд, поскольку за годы существования Nissan американцы привыкли к тому, что Nissan ассоциируется у потребителей с очень непритязательным, «простым» автомобилем. Название было отобрано с особой тщательностью: Infiniti — намек на слово «Infinity», то есть «бесконечность», «безграничность» или даже «беспредельность». Бренд-символ Infiniti представляет собой овальную форму с вершиной треугольника внутри, обозначающей дорогу, исчезающую в бесконечности. Символизирует постоянное движение вперед, стремление к инновациям и новым достижениям.

Интересна система присвоения имен моделям. До 2014 года цифры обозначали объём двигателя, а по букве можно было определить размер машины: так, например, буква I находится в английском алфавите ниже, чем буква G, и ею обозначали автомобиль более крупного размера. С 2014 года началось переименование моделей: префиксы поэтапно были заменены на Q для седанов, купе и кабриолетов и на QX для кроссоверов и внедорожников. Цифры же теперь означают не объем двигателя, а положение внутри модельного ряда.
Огромное значение имела концепция «Total Ownership Experience» (программа привилегированного обслуживания покупателей Infiniti). В первом десятилетии своего присутствия на рынке бренд Infiniti был лидером в автомобильной индустрии по степени удовлетворенности покупателей. Он заработал множество наград, в том числе трижды стал обладателем высших рейтингов по качеству обслуживания клиентов по данным JD Power and Associates’ Customer Service Index, CSI. Он также вошел в тройку лучших по результатам основных независимых оценок качества продаж и услуг.
В первые годы существования Infiniti вся деятельность компании была сосредоточена в Соединенных Штатах и Канаде.

Впоследствии было принято решение, что Infiniti будет представлен в мировом масштабе и в первую очередь выйдет на Ближний Восток (1996), Тайвань (1997), Южную Корею (2005), Россию (2006), Украину и Китай (2007). Россия стала первым европейским рынком, на котором официально представлен бренд Infiniti в 2006 году. В Европе продажи Infiniti стартовали осенью 2008 года. В настоящее время автомобили Infiniti продаются в 35 странах.

В 2019 году компания запустила в России сервис по онлайн-продаже автомобилей.

В начале 2020 года компания Infiniti планирует полностью покинуть рынок Западной Европы и продолжить свою деятельность в Восточной Европе.

Современный модельный ряд 

 Infiniti Q30 — компактный хэтчбек.
 Infiniti Q50 — седан. Аналог Nissan Skyline.
 Infiniti Q60 — купе и кабриолет.
 Infiniti Q70 — седан. Аналог Nissan Fuga.
 Infiniti QX30 — внедорожная версия Infiniti Q30.
 Infiniti QX50 — компактный кроссовер. Аналог Nissan Skyline Crossover.
 Infiniti QX60 — среднеразмерный/полноразмерный кроссовер. Имеет очертания Nissan Pathfinder.
 Infiniti QX80 — внедорожник. Аналог Nissan Patrol.

Гибридные автомобили 
В августе 2010 года в Японии был представлен первый гибридный автомобиль в модельном ряду компании — седан Infiniti M35h. Ранее производитель заявлял, что первым в линейке гибридом станет новая версия купе Infiniti G37. Продажи модели M35h в Японии стартовали осенью 2010 года, в начале 2011 года автомобиль вышел на рынки США и Европы.

Выпускались ранее 

 Infiniti M30 — купе и кабриолет, аналог Nissan Leopard (1989—1994)
 Infiniti M45 — седан, аналог японской Nissan Gloria\Nissan Cedric (2003—2005)
 Infiniti G20 — седан, аналог Nissan Primera (1990-2002)
 Infiniti J30 — седан, аналог японской Nissan Maxima, Nissan Сefiro (1992—1997)
 Infiniti I (I30, 1996—2001; I35, 2002—2004) — седан, аналог Nissan Cefiro
 Infiniti QX4 — вседорожник, аналог Nissan Pathfinder (1997—2003)
 Infiniti Q45 — укороченная версия Nissan President (1989—1996)
 Infiniti FX35/45 — первое поколение самого популярного автомобиля марки (2003—2008)
 Infiniti QX56 (до 2010 года) — полноразмерный внедорожник, аналог Nissan Armada
 Infiniti QX70 — среднеразмерный кроссовер, наиболее продаваемая модель марки.
 Infiniti G25/35/37 — седан, купе, кабриолет (2002—2014)

Продажи в США

Автоспорт 

В 2011 году Infiniti подписала спонсорский контракт с командой Формулы-1 Ред Булл Рейсинг, одновременно став техническим партнером команды.

В конце 2015 года, после выкупа альянсом Renault-Nissan команды Lotus F1 Team, ставшей заводской командой Renault, Infiniti стала техническим партнером команды, подписав 5-летний контракт.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Infiniti в России
 Infiniti намерена уйти с европейского рынка // motor.ru, янв 2019
 Штаб-квартира INFINITI переезжает из Гонконга в Японию
 

Nissan
Автомобили Японии
Автомобилестроительные компании Японии